Jeanne hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Jeanne, equivalente de Juana.
 Juana de Tolosa (Jeanne de Tolosa) (1220-1271), hija de Ramón VII, conde de Tolosa.
 Jeanne Antoinette Poisson «Madame de Pompadour» y amante de Luis XV de Francia.
 Jeanne Fránçaix, personaje protagonista de la serie de animación Super Dimensional Cavalry Southern Cross.
 Jeanne , un personaje femenino secundario del manga Los Apuntes de Vanitas .
 Jeanne, una de los antagonistas primarios del videojuego Bayonetta.

Además 
 (1281) Jeanne, asteroide.
 Huracán Jeanne (desambiguación)

en:Jeanne
fr:Jeanne
ja:ジャンヌ
nl:Jeanne
pt:Jeanne